Эскадренные миноносцы типа «Сольдати» — эсминцы итальянского флота времён Второй мировой войны. Являлись дальнейшим развитием эсминцев типа «Ориани». Наиболее удачный и многочисленный тип итальянских эсминцев. Корабли были названы в честь различных воинских специальностей (Artigliere — артиллерист, Granatiere — гренадер и так далее). Строились двумя сериями: двенадцать кораблей были построены в 1938-39 годах, ещё семь были заказаны в 1940 году, но до сентября 1943 года в строй вступили только пять. Корпуса двух недостроенных эсминцев использовали как источник запчастей для ремонта поврежденных кораблей этого типа.

Во время войны было потеряно десять эсминцев этого класса, после войны три эсминца были переданы Франции, два — Советскому Союзу. Два эсминца вошли в состав флота послевоенной Италии.

Конструкция и модификации 

В 1936 году итальянский флот заказал первые 12 единиц как повторение эсминцев типа «Ориани». В ходе строительства в проект внесли ряд изменений: перешли на 120-мм/50 орудия модели 1936 г., изменили ЭУ, сделав её более экономичной и надежной при неизменной мощности. Кроме новых
орудий главного калибра, вооружение эсминцев дополнила 120-мм/15 гаубица, расположенная на возвышении между торпедными аппаратами и предназначенная для стрельбы осветительными снарядами. Было усилено зенитное вооружение за счёт увеличения числа 13,2-мм пулемётов до 12.
После всех этих изменений перегрузка составила порядка 200 тонн (с 1620 до 1830 тонн), но несмотря на это, «Сольдати» оказались самыми быстроходными среди итальянских эсминцев — в реальных условиях их скорость достигала 34-35 узлов.

На эсминцах типа «Сольдати» 2-й серии (на всех, кроме Velite) вместо гаубицы для осветительных снарядов была размещена одноствольная 120-мм/50 установка образца 1940 г.

В 1941—1942 годах на кораблях 1-й серии усилили зенитное и противолодочное вооружение, заменив 13,2-мм пулемёты на 20-мм/65 установки (4 × 2), число БМБ увеличили до 4. В это же время на эсминцах 1-й серии Сarabiniere, Ascari, Camicia Nera, Geniere и Lanciere «осветительная» гаубица была заменена на пятое 120-мм/50 орудие.

В 1943 году с эсминцев Сarabiniere, Granatiere, Legionaro, Fuciliere и Velite сняли кормовой ТА установив на его месте 37-мм/54 автоматы (2 × 1). На Fuciliere и Velite демонтировали «осветительную» гаубицу, причём на Velite вместо неё был размещён третий 37-мм/54 автомат. В этом же году на сохранившихся эсминцах число 20-мм автоматов было увеличено до 12-13.

Список кораблей 
1-я серия
 

2-я серия

Примечания

Литература 
 
 
 

Эскадренные миноносцы Италии периода Второй мировой войны
Эскадренные миноносцы по типам
Военные корабли и суда Orlando